Дева Озера:

 Дева Озера — персонаж английских легенд артуровского цикла.

 «Дева озера» (1810) — поэма Вальтера Скотта, не связанная по сюжету с легендами об Артуре.
 «Дева озера» (1827) — опера Дж. Россини по поэме В. Скотта.
 «Дева озера» (1966) — фильм японского режиссёра Ёсисигэ Ёсида.

См. также 
 Владычица Озера (значения)